Славена (Стара Загора, 19. јул 1986) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Отблизо}- (2010)

Спотови 

Рођени 1986.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи